

Geografia
 Mafra – un comune portoghese.
 Mafra – un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina

Altro
 Mafra – cultivar di olivo calabrese
 Cratere Mafra – cratere sulla superficie di Marte
 Ginés de Mafra – esploratore portoghese o spagnolo